Генрих Драке (; ,  — , ) — немецкий скульптор.

Биография 
Первоначально Генрих Драке учился на столяра, затем на сапожника (в 1918—1921 годах). До 1923 года работал профессиональным сапожником. В 1924—1927 годах изучал мастерство резьбы по дереву в Детмольде, затем учился в Академии прикладного искусства в Дрездене (в 1927—1929 годах). До 1940 года Генрих Драке — свободный художник и параллельно занимался в мастерской Георга Кольбе. Получив «Римскую стипендию» Прусской академии искусств, совершил учебную поездку во Флоренцию. В 1942 году скульптор был призван в немецкую армию, службу проходил до самого конца войны в Берлине.

После окончания войны Генрих Драке работал учителем рисования. Был одним из основателей Высшей школы художеств в Берлине-Вайсензе, профессор этой школы и руководитель отделения пластики вплоть до своего эмеритирования в 1969 году. С 1955 года — член Академии искусств в Берлине. С 1958 по 1961 он — секретарь секции изобразительного искусства Немецкой академии художеств. С 1975 года Генрих Драке — член исполнительного комитета отделения пластики Союза художников ГДР.

В 1950-е — 1960-е годы Г.Драке предпринял поездки в Китай, Вьетнам и Грузинскую ССР.

Ранние работы скульптора представляют собой преимущественно портреты современников; с 1934 года он создаёт скульптуры ню и изображения животных. После 1945 года работает над крупноформатной пластикой (например, бюст Карла Маркса).

Награды 
 Национальная премия ГДР III-й степени (1954)
 Премия Гёте города Берлина (1984)

Избранные скульптуры 
 Зебра, серебро, 1929/30
 Бюст Фрица Кремера, бронза, 1930
 Женский портрет, бронза, 1931
 Юноша, бронза, 1936
 Пантера, бронза, 1936
 Пони, бронза, 1938
 Бюст Карла Маркса, гранит, 1954
 Пантера, гранит, 1953
 Ягуар, бронза, 1960
 Памятник Генриху Цилле, 1964—1965
 Осмысление, бронза, 1976—1977
 Бюст Альберта Эйнштейна, бронза, 1981
 Жеребята, бронза, 1987

Литература 
 Ludger Alscher et al: Lexikon der Kunst, Architektur, Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Industriegestaltung, Kunsttheorie. Band I, Das europäische Buch, Berlin 1984.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Скульпторы Германии
Художники-анималисты Германии
Скульпторы по алфавиту
Участники Второй мировой войны (Германия)
Лауреаты премии Гёте (Берлин)
Похороненные на Третьем Панковском кладбище
Скульпторы-анималисты Германии